McKinney (parfois orthographié Mac Kinney ou Mc Kinney) peut désigner :

Patronyme

 Bill McKinney (1931-2011), acteur américain ;
 Collin McKinney, personnalité politiqué liée à la révolution texane.
 Cynthia McKinney (née en 1955), femme politique américaine, candidate à l'élection présidentielle de 2008.
 Florine McKinney (1912-1975), actrice américaine.
 Gil McKinney (1979-), acteur américain.
 Jack McKinney (1935-2018), entraîneur américain de basket-ball ;
 Mark McKinney (né en 1959), acteur et scénariste canadien ;
 Mira McKinney (1892-1978), actrice américaine ;
 Nina Mae McKinney (1913-1967), actrice afro-américaine ;
 Stewart B. McKinney (1931-1987), homme politique américain ;
 Tamara McKinney (née en 1962), skieuse alpine américaine.
 Wes McKinney (1985-), statisticien américain et développeur Python.

Toponyme
 McKinney, ville du comté de Collin, Texas (baptisée en mémoire de Collin McKinney).

Voir aussi